

Cinema 
 The Invitation – film del 2015 diretto da Karyn Kusama

Musica 
 The Invitation – album del 2004 dei Thirteen Senses

Pagine correlate 
 Invitation